Commandeur peut désigner :

Patronyme 

  (1960-), économiste néerlandais ;
 Jérôme Commandeur (1976-), humoriste et acteur français.

Toponyme 

 Îles du Commandeur, un groupe d'îles isolées de la mer de Béring ;
 Rue du Commandeur, une voie du 14e arrondissement de Paris, en France.

Zoologie 

 Colombar commandeur, une espèce d’oiseaux appartenant à la famille des Columbidae ;
 Commandeur huppé, une espèce de passereau.

Titres 

 Le Commandeur est une série de romans fantastiques de Michel Honaker.

Divers 
 Un commandeur est une personne dirigeant des esclaves au travail.